Anadir ima lahko več pomenov.

 Anadir - mesto v Rusiji.
 Anadir - reka v Rusiji.
 Anadirski zaliv - zaliv v Beringovem morju, Rusija.
 operacija Anadir - kodno ime za sovjetsko tajno operacijo med hladno vojno (1962).